Hyperpuissance est un concept politique.
 Hyperpuissance est un opérateur mathématique, plus communément appelé tétration.